

Geografia 
 Graves-Saint-Amant – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Étienne Simon Amant Marguet – attore francese
 Marielle Amant – cestista francese
 Pierre Charles Fournier de Saint-Amant – scacchista francese

Pagine correlate 
 Saint-Amant